«Farewell My Summer Love» — шоста компіляція американського виконавця Майкла Джексона. Випущено 15 травня 1984 року лейблом Motown.

Список композицій

Посилання 
 

Альбоми Майкла Джексона